Nissan Diesel Big Thumb — семейство крупнотоннажных грузовых автомобилей, выпускаемых компанией Nissan Diesel (ныне UD Trucks) с 1990 по 2014 год.

История 
Автомобиль Nissan Diesel Big Thumb серийно производился с 1990 года. Большинство из них имеют впереди эмблему Big Thumb, а эмблему Nissan — сзади.

В 2000 и 2002 годах автомобиль был значительно модернизирован.

В Юго-Восточной Азии автомобиль получил название Nissan Diesel Convoy / CWM с кабиной от модели UD Condor.

Конкуренты — Mitsubishi Fuso Super Great, Isuzu Giga и Hino Profia.

В 2004 году автомобиль планировалось заменить моделью Nissan Diesel Quon, но производство модели продлилось до 2014 года в других странах.

Модельный ряд 

 CD: 6x2
 CG: 8x4
 NCK: 4x2
 CW: 6x4
 CV: 6x2
 CF: 4x4
 CZ: 6x6
 CK-T: 4x2
 CW-T: 6x4
 CW-Z: 6x4
 CW-X: 6x4
 MK: 4x2
 CKA: 6x4
 CKB: 4x2
 CDA: 6x2
 CWB: 6x4
 CGB: 8x4
 CD450: 8x4

Двигатели

Примечания 

Big Thumb